Хопфер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хопфер, Даниэль (1470—1536) — немецкий художник.
 Хопфер, Вольфганг (род. 1975) — австрийский футболист.
 Хопфер, Томас (род. 1990) — австрийский футболист.